Bischof von Lancaster (engl. Bishop of Lancaster) steht für:
 Römisch-katholischer Bischof von Lancaster
 Anglikanischer Bischof von Lancaster (Church of England)